|-
| 197501 - || || 25 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 197502 - || || 30 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197503 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197504 - || || 28 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197505 - || || 31 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197506 - || || 31 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197507 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197508 - || || 16 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197509 - || || 18 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197510 - || || 9 de febrer de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197511 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197512 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197513 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197514 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197515 - || || 14 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197516 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197517 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197518 - || || 14 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197519 - || || 17 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 197520 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197521 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197522 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197523 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197524 - || || 16 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197525 - || || 22 de febrer de 2004 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 197526 - || || 10 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197527 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197528 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197529 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197530 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197531 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197532 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197533 - || || 15 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197534 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197535 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197536 - || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197537 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197538 - || || 15 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197539 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197540 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197541 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197542 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197543 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197544 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197545 - || || 16 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 197546 - || || 23 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197547 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197548 - || || 29 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197549 - || || 16 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197550 - || || 17 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197551 - || || 17 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197552 - || || 20 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197553 - || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197554 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197555 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197556 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197557 - || || 23 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197558 - || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197559 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197560 - || || 27 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197561 - || || 19 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197562 - || || 27 de març de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197563 - || || 22 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197564 - || || 12 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197565 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197566 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197567 - || || 9 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197568 - || || 14 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197569 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197570 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197571 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197572 - || || 12 d'abril de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197573 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197574 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197575 - || || 13 d'abril de 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 197576 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197577 - || || 12 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197578 - || || 12 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197579 - || 2004 HP || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197580 - || || 20 d'abril de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 197581 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197582 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197583 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197584 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197585 - || || 17 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197586 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197587 - || || 19 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197588 - || || 20 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197589 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197590 - || || 16 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197591 - || || 22 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197592 - || || 23 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197593 - || || 20 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197594 - || || 22 d'abril de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 197595 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197596 - || || 25 d'abril de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 197597 - || || 26 d'abril de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 197598 - || || 25 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 197599 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 197600 - || || 9 de maig de 2004 || Palomar || NEAT
|-
|}

7